Строма:

 Строма — основа (или остов) органа животного организма, состоящая из неоформленной соединительной ткани.
 Строма — шотландский остров в проливе Пентленд-Ферт.
 Строма, Фредди (род. 1987) — английский актёр, модель и певец.

См. также 
 Строма радужной оболочки 
 Строма роговицы